Antibacteriano generalmente se refiere a un antibiótico, un tipo principal de agente antimicrobiano usado principalmente contra bacterias; puede matarlos o inhibirlos.

Antibacteriano también puede referirse a:

 Antiséptico , un tipo principal de agente antimicrobiano utilizado principalmente contra bacterias; puede matarlos o inhibirlos
 Desinfectante , un agente para dañar los microbios en la limpieza/saneamiento pero que no se toma internamente como medicina; puede matarlos o inhibirlos
 Bactericida , un agente que mata las poblaciones de bacterias
 Agente bacteriostático , un agente que no mata las poblaciones de bacterias pero inhibe su crecimiento
Antimicrobiano: cualquier agente contra cualquier tipo de microbio